Михай Стараи,  — несколько венгерских персоналий:
 Стараи, Михай (протестант) — видный деятель Венгерской реформации
 Стараи, Михай (композитор) — композитор XVIII века